Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Regina Maršíková che ha battuto in finale Ivanna Madruga-Osses 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Tracy Austin (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Assente
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Regina Maršíková (semifinali)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Anne Smith (secondo turno)
 Regina Maršíková (Campionessa)

 Ivanna Madruga-Osses (finale)
 Sue Barker (terzo turno)
 Anne White (primo turno)
 Sandy Collins (semifinali)
 Assente
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1981